Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Herbert Behrens e Matt Lucena che hanno battuto in finale Libor Pimek e Byron Talbot 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Piet Norval /  Menno Oosting (semifinali)
 Andrea Gaudenzi /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Jordi Arrese /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Vojtěch Flégl /  Andrew Kratzmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1995
ATP Tour 1995